Fort Washington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Washington (Maryland)
Fort Washington (Pennsylvania)